I lampadari dell'imperatore (The Emperor's Candlesticks) – romanzo di Emma Orczy del 1899
 I candelabri dello zar (The Emperor's Candlesticks) – film del 1937 diretto da George Fitzmaurice